Chana o La Chana puede hacer referencia a:

Geografía
La Chana (Borrenes), localidad del municipio de Borrenes, en la provincia de León.
Chana de Somoza, localidad del municipio de Lucillo, en la provincia de León.
Distrito Chana, distrito municipal de la ciudad de Granada (España).
 Chana, aldea del municipio de Tajumulco y departamento de San Marcos, Guatemala.

Artista
Antonia Santiago Amador (La Chana), bailaora de flamenco española.
Roxana Correa (La Chana), actriz de películas para adultos.

Otros
 Chana (juego), juego tradicional palentino que se juega con dos astas y un morrillo.
 Chaná, pueblo indígena vinculado a la etnia charrúa que habitaba en la confluencia del río Negro con el río Uruguay
 Chang'an Motors
 chana masala, plato típico de la India.